Emilio Clauser (1917-1986) – matematico e fisico italiano
 Fiorenzo Clauser (1897-1967) – medico e politico italiano 
 Dante Clauser (1923-2013) – presbitero italiano
 John Clauser (1942) – fisico statunitense